Het wereldkampioenschap curling voor mannen 2011 werd van 2 tot en met 10 april 2011 gehouden in het Canadese Regina. Het gastland slaagde er met succes in zijn titel te verlengen. In de finale won Canada van Schotland.

Overzicht 
Het was de 53ste editie van het wereldkampioenschap voor mannen, en de 20ste die in Canada werd georganiseerd. Sinds 2003 wordt elk WK afwisselend in Canada en in een ander land georganiseerd. Naast gastland Canada, dat automatisch mocht deelnemen, kwalificeerden ook de Verenigde Staten zich automatisch voor het wereldkampioenschap. Voor de Amerikaanse zone waren er immers twee tickets weggelegd, en er diende zich geen uitdager aan. Uit de Europese zone kwalificeerde de top zeven van het afgelopen Europees kampioenschap zich rechtstreeks. Frankrijk, dat achtste was geworden, moest in een duel met Italië, dat de B-divisie van het EK had gewonnen, uitmaken welk van de twee landen als achtste en laatste Europese land naar Regina mocht. Uiteindelijk won Frankrijk dit voorrecht. Voor de Pacifisch-Aziatische zone kwalificeerde de top twee van het voorbije Pacifisch-Aziatisch kampioenschap zich voor het wereldkampioenschap, zijnde China en Zuid-Korea.

De eindzege ging uiteindelijk naar Canada, dat in de finale Schotland versloeg met 6-5. Het was de 33ste titel voor Canada in de geschiedenis van het wereldkampioenschap. In de kleine finale was Zweden te sterk voor Noorwegen.

Groepsfase

Tiebreak 
Vrijdag 8 april 2011, 13:30 uur

Play-offs 
{{Wedstrijdschema laatste 4 playoff
| RD1= Voorrondes
| RD2= Halve finale
| RD3= Finale

| RD1-seed1= 1
| RD1-team1=  Canada
| RD1-score1= 5
| RD1-seed2= 2
| RD1-team2=  Schotland
| RD1-score2= 2

| RD1-seed3= 3
| RD1-team3=  Zweden
| RD1-score3= 2
| RD1-seed4= 4
| RD1-team4=  Noorwegen
| RD1-score4= 7

| RD2-seed1= 2
| RD2-team1=  Schotland| RD2-score1= 7| RD2-seed2= 4
| RD2-team2=  Noorwegen
| RD2-score2= 6

| RD3-seed1= 1
| RD3-team1=  Canada| RD3-score1= 6'| RD3-seed2= 2
| RD3-team2=  Schotland
| RD3-score2= 5
}}

 Halve finale Zaterdag 9 april 2011, 17:00 uur Derde plaats Zondag 10 april 2011, 12:00 uur Finale Zondag 10 april 2011, 17:00 uur''

Eindstand

Externe links 
Officiële website Regina 2011

Wereldkampioenschap curling
Curling in 2011
Curling
Sport in Saskatchewan